Akershus kan henvise til flere artikler:

 Akershus slot – en fæstning i Oslo
 Akershus (fylke) – et norsk fylke